Кампани́ла ( – «колокольня») — в итальянской архитектуре Средних веков и Возрождения квадратная (реже круглая) в основании колокольня, как правило, стоящая отдельно от основного здания храма. Прообразом кампанилы послужили средневековые городские башни. Кампанилы имели в высоту 4, 5 и более этажей; при этом высота этажей, а также величина или количество оконных проёмов обычно возрастали снизу вверх (нижние этажи часто вообще были глухими), что создавало своеобразный эффект устремлённости ввысь.

В число наиболее известных кампанил входит Пизанская башня, Гирландина в Модене, кампанила собора Святого Марка в Венеции. Кампанилы построены рядом со многими церквями Равенны и других итальянских городов. С кампанилами связано и появление колоколен-церквей в русских городах. Самой известной из них является Колокольня «Иван Великий», архитектором которой был Бон Фрязин.

В англоязычных странах кампанилами также принято называть высокие часовые башни с колоколами, которые стоят возле общественных зданий. Как пример кампанилы можно рассматривать часовую башню здания Парламента в Лондоне (знаменитый Биг Бен). В XX веке в США, Австралии и Великобритании получили распространение неоготические кампанилы, возводимые преимущественно на территории университетских кампусов. Одной из самых высоких кампанил подобного типа считается часовая башня Джозефа Чемберлена (), находящаяся на территории Бирмингемского университета в г. Бирмингем (Великобритания). Башня достигает в высоту более ста метров.

Ссылки 
 Кампанила  (энциклопедия «Кругосвет»)

Храмовая архитектура

 
Архитектура Средневековья